
Вашингтонская премия () — награда за достижения в инженерном деле и за служение человечеству. Учреждена в 1916 году. Присуждается группой из семи обществ (Американское общество инженеров-механиков, Институт инженеров электротехники и электроники и другие) ежегодно с 1919 года. За время существования премии награждено более 100 человек.

Лауреаты 

 2018 - Сазерленд, Айвен

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии
 Список лауреатов с 1919 по 2016 год
 Список лауреатов с 1919 по 2001 год
 Частичный список лауреатов
 Частичный список  лауреатов
 Частичный список лауреатов

Научные награды
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1916 году
Награды Американского общества инженеров-механиков
Награды IEEE
Награды по алфавиту